Rafael Calvo puede hacer referencia a:

 Rafael Calvo Revilla (1842-1888), actor teatral español
 Rafael Calvo Blasco, político español
 Rafael Calvo Ruiz de Morales (1886-1966), actor español 
 Rafael Luis Calvo Muñoz (1911-1988), actor español 
 Rafael Calvo Serer (1916-1988), intelectual español
 Rafael Calvo Ortega (1933-), jurista y político español
 Rafael Calvo (doblaje), actor de doblaje español
 Rafael Calvo  (1939- ), físico argentino.
 Rafael Calvo Cuadrado, diputado socialista por Cádiz, fusilado en agosto de 1936 por orden del general sublevado Gonzalo Queipo de Llano.